Джон Макка́ртни () — имя и фамилия следующий персоналий:
 Маккартни, Джон (1866) (1866—1933) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Маккартни, Джон (1870) (1870 — около 1942) — шотландский футболист.